Мото Гран-Прі Каталонії 2015 року, офіційна назва G.P. Monster Energy de Catalunya — сьомий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувався 12—14 червня 2015 року на трасі Каталунья, розташованій поруч із містом Барселона у Іспанії.

MotoGP

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
У гонці по вайлд-кард виступили гонщики Едгар Понс та Рамдан Рослі, а Раттапарк Вілайро замінив у команді «JPMoto Malaysia» Закхвана Заїді.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
 Перемога Хорхе Лоренсо стала для нього 37-ю в «королівському» класі і за цим показником він зрівнявся з Майком Гейлвудом. Тріумф у гонці став для нього четвертим поспіль, що до цього у його кар'єрі не траплялось. Лоренсо також побив рекорд Кейсі Стоунера за кількість лідируючих кіл поспіль — 103 (попереднє досягнення — 83).
 Третє місце Дані Педроси принесло йому перший подіум у сезоні, загалом довівши кількість призових фінішів до 95 — стільки ж, скільки здобув за кар'єру Мік Дуейн.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Каталонії
2015
Каталонія
Червень 2015